

Azienda 
 Salini Impregilo – gruppo multinazionale italiano nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria, ridenominata Webuild

Persone 
 Fabrizio Salini (1966) – dirigente d'azienda italiano
 Massimiliano Salini (1973) – politico italiano
 Pietro Salini (1958) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Rocco Salini (1931-2016) – politico italiano
 Tommaso Salini (1575 circa-1625) – pittore italiano